Bet puede referirse a:

 la letra bēt, la segunda del alfabeto fenicio;
 la letra bet, la segunda del alfabeto hebreo;
 la aldea egipcia Bet Jalaf; o
 un nombre común del árbol Abies alba.